Het Nederlands kampioenschap dammen 2015 werd van vrijdag 10 t/m zaterdag 18 april 2015 (met 2 rondes op 13 en 16 april) door 12 deelnemers (met als organisator Stichting Aanzet) in Emmeloord gespeeld. 
Nederlands kampioen werd Roel Boomstra met 15 punten uit 11 partijen en een beter plusremisesaldo dan de puntgelijk geëindigde Alexander Baljakin.

Kwalificatie
Voor dit kampioenschap waren via het NK 2014 titelverdediger Alexander Baljakin, Roel Boomstra, Ron Heusdens en Pim Meurs geplaatst. 
Hein Meijer kreeg de organisatieplaats toegewezen. 
Er werd in 5 halve finalegroepen gespeeld om 1 finaleplaats per groep. 
De winnaars van de halve finalegroepen waren: Wouter Sipma, Auke Scholma, Maarten Linssen, Anton van Berkel en Frits Luteijn. 
Tot slot werden na barrages Wim Kalis en Wouter Ludwig, beiden 2e in hun halve finalegroep, aan het deelnemersveld toegevoegd

Toernooiverloop
Baliakin stond van de 2e tot en met 10e ronde alleen op kop met na de 4e ronde zelfs 3 punten voorsprong op zijn naaste achtervolgers maar werd in de laatste ronde bijgehaald door Boomstra die op plusremisesaldo kampioen werd.

Kwalificatie voor volgende toernooien
De 1e plaats gaf recht op deelname aan het NK 2016. 
Daarnaast mocht Baljakin als hoogst geëindigde speler na Boomstra deelnemen aan het WK 2015 waarvoor Boomstra zich al had geplaatst.

Scoretabel

Externe links
 Website van het NK
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 2015
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Sportevenement in Flevoland